Целеський замок або Замок Целє (також відомий як Верхній замок Целє або Старий замок) ( словенське Celjski grad, Celjski zgornji grad або Stari grad) — руїна замку в Целє, Словенія, раніше місцезнаходження графів Цельських. Він стоїть на трьох пагорбах на південний схід від Целє, де річка Савіння звивається в долину Лашко. Сьогодні замок знаходиться в процесі реставрації. Колись це було найбільше укріплення на словенській території.

Історія

Рання історія 
Найдавніші згадки про Целеський замок датуються 1322 роком і називають його «пурпурною Кілі». Пізніше замок був відомий під різними назвами, включаючи «purch Cili» (1341), «castrum Cilie» (1451), «gsloss Obercili» (1468). Примітно, що остання назва - Верхнє Целє - з’являється лише після того, як графи Целє вимерли. Первісна його назва - «град Целє» (Целеський замок).

Перша укріплена будівля на цьому місці (романський палац) була побудована в першій половині XIII століття графами Гейнбургами з Каринтії на кам'янистому відслоненні із західного боку хребта, де стоїть замок. Він мав п’ять боків, або чотири плюс південну сторону, що було природним захистом. Перші письмові записи про замок датуються між 1125 і 1137 роками; його, ймовірно, побудував граф Гюнтер. У західній частині замку була будівля у кілька поверхів. Збереглися залишки стінок цього палатію. На східній ділянці було закрите подвір’я з великими водосховищами. Східна стіна, яка захищає замок з найбільш оголеної сторони, була приблизно на три метри товщі, ніж решта завісної стіни. Стіна була увінчана парапетом та захищеною доріжкою. Це було характерно для Міністеріал замків того часу.

Лорди Саннека і графи Целє 
Перший замок, ймовірно, був спалений та зруйнований у боях між лордами Саннека та лордами Оффенштейна. Пізніше ворота були перенесені з північного боку вільними, лояльними до лордів Саннека. Вони дали замку нову завісну стіну і посилили її вежею на північній стороні, яка охороняла вхід у внутрішню палату, десь до 1300 року. Нова стіна сягала від природного обриву на сході до залишків попередньої стіни на північному сході. Вхід було перенесено на південну сторону, де він знаходиться і сьогодні.

У 1333 році замок потрапив у володіння лордів Саннек, які з 1341 року були графами Цельськими. Вони взялися за перетворення фортеці у комфортний житловий квартал та своє офіційне проживання. Близько 1400 р., вони додали чотири-поверхову вежу, яка пізніше була названа Friderikov Стовп (вежа Фредеріка, з bergfrid, сучасний німецький Bergfried термін для центральної вежі замку в середні століття). На східній стороні внутрішнього дворика була висока триповерхова житлова вежа, яка є найкраще збереженою частиною замку після Фрідерікового стольпа. Головний житловий будинок (палатій), в якому також були кімнати для жінок, стояв, однак, у західній частині замку. Ця частина замку закінчується вузькою зовнішньою палатою і знаходиться в аварійному стані. На південній стороні палатію була вежа, відома як Андріїв стіл (Андріївська вежа), після каплиці на першому поверсі, яка була присвячена святому Андрію. У середні віки стіни замку були непроникними; зловмиснику довелося б розраховувати на те, що захисники голодували, але прихований прохід вів із замку до сусіднього зерносховища. Графи Цельські перестали жити в замку в цей період, але вони розмістили тут каштеляна з озброєним оточенням.

Під час землетрусу в 1348 році частина романського палацу та скеля, на якій він стояв, були зруйновані. Зруйновану ділянку було відбудовано та переміщено до замку. У XV столітті зовнішній відділ був розширений на східній стороні хребта аж до скелястого виступу. Тут стіна з'єднана потужною п'ятигранною вежею. У другій половині 16 століття замок знову був відремонтований. Стіни у внутрішній та зовнішній палатах зросли вище, а бейлі було відремонтовано. Сучасні секції стін мають ренесансну еру балістрарію.

Священна Римська імперія 
Перший імператорський доглядач Криштоф пл. Унгнад, був названий в 1461 році. Другий, Юрій пл. Апфальтер, був названий лише через два роки. Замок перейшов під опіку Андрія пл. Гогенварта у 1470 році. Коли він взяв його, він поклявся добре дбати про нього та підтримувати його в хорошому стані. Він виконував цю службу до своєї смерті в 1503 році. На посаді доглядача замку його змінив Якоб пл. Ландау, урядовий адміністратор у Верхній та Нижній Швабії. Ландау отримав посаду у імператора Максиміліана I, який на той час ще був королем римлян, за те, що позичив йому 10 000 крон. Ландау все ще був доглядачем замку в 1514 році. Через два роки Бернард Раунахер ненадовго обіймав цю посаду, але імператор наказав йому передати повноваження Гашперу Гербсту та погодитися з доходом, отриманим Рудольфсвертом (пізніше Ново Место). Слідом пішли інші доглядачі, більшість з яких були одночасно віцедоміном і адміністратором різних податків. Значення замку як фортеці швидко поступилося його економічній ролі.

Замок Целє був не тільки найважливішим замком Словенії, але й у всіх східних Альпах. Він займав площу майже 5500 м². З руїн, що залишились, та із зображень замку, що зберігся, можна скласти детальну картину того, як він колись виглядав. В архітектурній розробці замку було використано кілька нових технік, які були зразком для інших замків регіону під впливом Целє.

Замок почав руйнуватися незабаром після втрати стратегічного значення. Зображення замку Георга Маттея Вішера 1681 року показує, що наприкінці 17 століття Фрідеріков стіл більше не мав даху. Під час реконструкції нижнього замку (найближчої до міста ділянки) у 1748 році черепичний дах замку був знятий. Коли граф Гайсрук придбав замок у 1755 році, він також зняв кроквяну конструкцію даху. Тоді найкращі камені були повторно використані при будівництві особняка Ново Целє між Петровче та Жалець. Відтепер жити в замку стало вже неможливо, і він повільно перетворився на повну руїну. Останні мешканці залишили місце в 1795 році.

У 1803 році фермер Андрій Горішек придбав замок і почав використовувати місце як кар’єр.

19-20 століття 
У 1846 р. Губернатор Штирії граф Вікенбург викупив руїни та подарував їх старійським маєткам. У 1871 р. інтерес до руїн почав набирати силу, а в 1882 р. Музейне товариство Целє розпочало зусилля з відновлення замку, які продовжуються донині. За часів Королівства Югославія влада в Мариборі залишила контроль над руїнами місцевій муніципалітету, який зробив великий внесок у збереження замку. Під час Другої світової війни руїни були покинуті, але зусилля по відновленню тривали і після війни. У кутах стільниці Фрідерікова цементні блоки використовувались для заміщення відсутніх каменів. Перед входом до замку також було створено належну стоянку. На північній стороні стіну пробили, щоб створити новий бічний вхід для зустрічі з новим прокладеним там маршрутом (Пелікановий горщик ).

21 століття 
Щороку наприкінці літа в замку Целє організовується туристична рада під назвою «Під зірками Целє», на якій представлені вистави та зображення життя середньовіччя. У замку також відбуваються музичні концерти. Замок Целє щороку відвідує приблизно 60 000 людей.  У замку також відбувається щорічна культурно-розважальна подія Veronikini večeri, яка названа на честь персонажа Вероніки у словенській опері Вероніка Десенішка.  На вечорі проводяться різноманітні концерти, театральні вистави та інші розваги, і щороку організатор, у співпраці з муніципалітетом Целє, нагороджує премією «Веронікіна» за поезію та Zlatnik poezije (золота медаль за поезію). Захід Veronikini večeri проходить з 1996 року, і з тих пір нагороду Veronikina нагороджують однаково. Zlatnik poezije присуджується з 2004 року.

Примітки

Джерела 
 Кронес Франц (Gradec 1883). Die Freien von Saneck und ihre Chronik als Grafen von Cilli, 2. Тейл, Die Cillier Chronik, (переклад Ludovik Modest Golia, Kronika grofov Celjskih, (Založba obzorja, Maribor 1972)), Celje: Kulturna skupnost v Celju.
 Орожен, Янко (1971). Zgodovina Celja in okolice, 1. del, v Celjski zbornik, Celje: Kulturna skupnost v Celju.
 Стопар, Алеш (2006). Старий град Целе, Старожитності: водник Покраінського музею Целе; 2, Целе: Pokrajinski muzej.
 Стопар, Іван (1972). Старий град над Целем. Марібор: Založba Obzorja.
 Стопар, Іван (1977). Razvoj srednjeveške grajske arhitekture na Slovenskom Štajerskem. Любляна: Slovenska matica.

Посилання 
 

Споруди, збудовані в XIII столітті
Архітектура Словенії
Сторінки з неперевіреними перекладами